Финал Кубка Англии по футболу 1961 года () стал 80-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 6 мая 1961 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Лестер Сити». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды из Лондона.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1961
Футбол в Европе в 1961 году
Кубок Англии 1961
Кубок Англии 1961
События 6 мая
Май 1961 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1961 году
1961 год в Лондоне